Ženská dvouhra Guangzhou International Women's Open 2018 probíhala ve druhé polovině září 2018. Do singlové soutěže kantonského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla čínská tenistka Čang Šuaj, která před prvním kolem s Wang Ja-fan odstoupila.

Vítězkou se stala třetí nasazená Číňanka Wang Čchiang, jež ve finále za 1.10 hodin zdolala kazašskou turnajovou pětku Julií Putincevovou po hladkém dvousetovém průběhu 6–1 a 6–2. V probíhající sezóně si po triumfu na Jiangxi Open 2018 připsala druhé turnajové vítězství, které také představovalo druhý titul na okruhu WTA Tour. 26letá Wangová se poprvé v kariéře posunula do elitní světové čtyřicítky a stala se čínskou jedničkou.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Guangzhou International Women's Open
Tenis v Číně v roce 2018
WTA Tour 2018